Fëdor Michajlovič Dostoevskij – scrittore e filosofo russo
 Fluorescent Multilayer Disc – formato di disco ottico
 Foot-and-Mouth Disease – nome inglese dell'afta epizootica
 Fashion Model Directory – sito web dedicato alla moda